Ухтадзор () — села у Нагірно-Карабаській Республіці:

 Ухтадзор (Гадрут) — у Гадрутському районі;
 Ухтадзор (Кашатаг) — у Кашатазькому районі.